Осорьин (Осорьина) — фамилия. Известные носители:

 Осорьин, Георгий Васильевич (ум. 1590-е) — русский дворянин, праведник (Собор Владимирских святых), муж Иулиании и отец Дружины (Каллистрата).
 Осорьин, Дружина (Каллистрат) Юрьевич (ум. до 1648) — русский дворянин, автор «Жития Улиании Осорьиной», его матери.
 Осорьина, Иулиания Устиновна (Иулиания Муромская; урождённая Недюрева; ум. 1604) — православная праведница, причислена к лику святых.

См. также